Aarne est un patronyme et prénom.

Patronyme

 Antti Aarne (1867-1925), folkloriste finlandais ;
 Els Aarne (1917-1995), compositrice et enseignante estonienne ;
  (1863-1934), joaillier finlandais.

Prénom
Aarne Arvonen (1897-2009), supercentenaire finlandais
Aarne Ehojoki (1913-1998), architecte finlandais
Aarne Ervi (1910-1977), architecte finlandais
 (1904-1961), écrivain finlandais
 (1940-2007), joueur d'échecs estonien
Aarne Honkavaara (1924-2016), joueur finlandais de hockey sur glace
Aarne Hytönen (1901-1972), architecte finlandais
 (1904-1976), capitaine de l'armée finlandaise
 (1915-2020), athlète finlandais en steeple
 (1891-1945), athlète finlandais en course longue-distance
 (né en 1950), acteur finlandais
 (né en 1950), lieutenant général allemand
 (1914-2001), designer d'avion finlandais
Aarne Lindholm (1889-1972), athlète finlandais en courses de fonds
 (né en 1987), athlète finlandais en course de haies
Aarne Orjatsalo (1883-1941), acteur et écrivain finlandais
 (1891-1959), gymnaste olympique finlandais
 (1990-1941), coureur finlandais en course moyenne distance
Aarne Pohjonen (1886-1938), gymnaste olympique finlandais
 (1915-1977), homme politique finlandais
Aarne Reini (1906-1974), lutteur gréco-romain finlandais
Aarne Ruben (né en 1971), écrivain estonien
 (1913-2004), homme politique finlandais
 (1887-1945), gymnaste et athlète finlandais
Aarne Sihvo (1889-1963), général et chef d'État-major finlandais
 (1923-1976), réalisateur et scénariste finlandais
Aarne Valkama (1909-1969), spécialiste finlandais en combiné nordique
 (1898-1989), ténor d'opéra estonien
Aarne Wuorimaa (1892-1975), diplomate finlandais

Voir aussi
Classification Aarne-Thompson-Uther, classification internationale des contes

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de prénom